«Нарва Транс» — эстонский футбольный клуб из города Нарва. Основан в 1979 году и с 1992 года выступает в Премиум-Лиге Чемпионата Эстонии, домашние матчи проводит на стадионе «Калев-Фама», а в летнее время на стадионе «Кренгольм».

Футбольный клуб «Нарва Транс» неоднократно занимал призовые места в Премиум-Лиге Чемпионата Эстонии, дважды выигрывал Суперкубок Эстонии и дважды стал обладателем Кубка Эстонии.

Предыдущие названия 
 1979—1985 — «Автомобилист»
 1985—1991 — «Нарвская автобаза»
 с 1991 — «Нарва Транс»

История

1979—2001. Основание и первые годы 
История футбольного клуба «Нарва Транс» берёт своё начало 1979 году, когда нынешний президент и бывший главный тренер клуба Николай Бурдаков был сам игроком в составе команды. Первым названием клуба стал «Автомобилист», так как команда была создана на базе автомобильно-транспорного предприятия «Автобаза».

В 1984 году клуб начал играть в первом дивизионе чемпионата Эстонской ССР, но в конце сезона покинул высший дивизион. Позже в 1987 и 1989 годах клуб возвращался в высший дивизион, но сразу же вылетал в низшую лигу. В 1989 году команда была переименована в «Автобаза», название клуба просуществовало до 1992 года, а позже получила нынешнее название- футбольный клуб «Нарва Транс». После успехов в сезоне 1991 года клуб смог подняться в высшую лигу чемпионата Эстонии и в 1992 году дебютировал в Лиге Мастеров Эстонии.

Самый большой успех пришел к команде в 2001 году, когда в финале Кубка Эстонии «Транс» обыграл столичную команду «Флора». Победу команде принёс бывший капитан и нынешний тренер детско-юношеских команд Олег Курочкин, который в дополнительное время игры с 50 метров от ворот выполнил штрафной удар и забил гол. Благодаря этой победе команда гарантировала себе первое участие в Кубке УЕФА. В первой игре Кубка УЕФА команде была засчитана техническая победа 3:0 над шведским клубом «Эльфсборг» за то, что шведы выпустили на поле незарегистрированного игрока. В ответной игре, которая прошла на выезде в шведском городе Бурос, команда проиграла с разгромным счетом 5:0.

2001—настоящее время 
В 2003 году матч в сербском Белграде с ОФК был прерван уже в первом тайме из-за выброшенной на поле ракеты со слезоточивым газом, в результате чего несколько ключевых игроков «Нарвы-Транс» не смогли вернуться на поле для продолжения игры. После того, как игра была возобновлена, матч закончился со счетом 6:1 в пользу команды хозяев. УЕФА присудила техническую победу 3:0 «Нарве-Транс», однако сербский клуб подал апелляцию, в результате чего результат матча был аннулирован. Решающая игра в Таллине была завершена со счетом 5:3 в пользу ОФК. Позднее выяснилось, что на поле в составе «Нарвы-Транс» появился не внесенный в заявочный лист игрок, и команде было засчитано техническое поражение 0:3. В этом сезоне тренером клуба был Сергей Замогильный.

Лучшим результатом в чемпионате Эстонии является серебро, завоёванное в 2006 году под руководством Валерия Бондаренко, в 1995, 2005, 2008, 2009 и 2010 годах были добыты бронзовые медали.

ФК «Нарва Транс» является двукратным победителем Суперкубка Эстонии в 2007 и 2008 годах. За клуб выступали два игрока национальной сборной страны: Сергей Заморский (4 игры, 1 гол) и Евгений Новиков (13 игр, 2 гола). Помимо Валерия Карпина, который сделал свои первые шаги в карьере в клубе «Нарва Транс», самым успешным игроком команды остается нападающий Максим Грузнов, который забил за клуб 37 мячей в сезоне 2001.

В сезоне 2011 года за «Нарву-Транс» выступал Александр Чекулаев, который установил рекорд по забитым голам в течение одного сезона — 46 в 35 матчах. Следующим клубом Чекулаевса стал чемпион Мальты — «Валетта».

В 2013 году на посту главного тренера команды Алексея Ягудина сменил Валерий Бондаренко, который уже ранее возглавлял клуб. 14 июня контракт по обоюдному согласию был расторгнут, исполняющим обязанности был назначен Алексей Ягудин. Чемпионат Эстонии 2014 года команда закончила на 8 месте. Капитаном команды в сезоне 2015 года стал Роман Нестеровски. В конце мая стало известно, что временно новым тренером был назначен Николай Тощев, а его помощником Максим Грузнов. Однако, официально числиться на должности главного тренера продолжит Алексей Ягудин, из-за отсутствия необходимой лицензии у Николая Тощева. С 6 июля 2015 года новым тренером стал Адьям Кузяев, а его помощником Алексей Ягудин. Сезон клуб закончил на шестом месте. В 1/32 Кубка Эстонии 2016/17 команда проиграла столичному клубу «Нымме Калью» со счетом 2:0.

Сезон 2017 года команда закончила на пятом месте,а в феврале 2018 года был полностью обновлен логотип команды и флаг. В августе этого же года клуб возглавил турецкий специалист Дженк Озджан. С 4 января 2019 года команду возглавил латышский специалист Дмитрий Калашников, но в конце апреля контракт был расторгнут по обоюдному согласию, команду временно возглавил Валерий Бондаренко, отвечающий в клубе за работу с молодежью. 25 мая 2019 года выиграл у «Нымме Калью» в дополнительное время со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка Эстонии спустя 18 лет. В конце мая была достигнута договоренность, что с 1 июня команду возглавит Андрей Сёмин - сын известного российского специалиста Юрия Павловича Сёмина. В конце августа руководство клуба по семейным обстоятельствам расторгло контракт с Сёминым, а исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Курочкин. Сезон команда закончила на шестом месте, а лучшим бомбардиром в клубе стал американский легионер Эрик Маквудс. С января 2020 года на пост главного тренера вернется Дженк Озджан.

Стадионы 
Футбольный клуб «Нарва Транс» проводит домашние игры весеннего и осеннего периодов в Нарве на стадионе «Калев-Фама», реставрация которого была закончена в 2013 году. Трибуны вмещают около 1 000 человек и имеют крышу, поле имеет газон с искусственным покрытием и подогревом. Домашние игры с мая по сентябрь «Нарва Транс» проводит на стадионе «Кренгольм», где поле выполнено из натурального травяного газона. Обновленные трибуны стадиона «Кренгольм» вмещают 1065 человек. Из-за того, что домашние арены не отвечают требованиям УЕФА, то все игры европейских кубков команда проводит на других стадионах (в том числе на таллинском стадионе «А. Ле Кок Арена» и на городском стадионе в Раквере).

Игроки

Основной состав 
.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Клубный персонал 
 Согласно официальному сайту. Обновлено 11 апреля 2022 года
 Президент: Николай Бурдаков
Исполнительный директор: Константин Бурдаков
Главный тренер: Сергей Терехов
Ассистент: Алексей Ягудин
Тренер дубля: Олег Курочкин
Тренеры молодежных команд: Олег Курочкин, Максим Грузнов, Денис Поляков, Наталья Ханзинг, Денис Поляков, Александр Закарлюка
Тренер женской команды: Ири
Руководитель молодежной работы: Валерий Бондаренко
 Врач: Станислав Фетисов
 Физиотерапевт: Владислав Веселов
Пресс-атташе: Александр Криволап

Статистика

Статистика выступлений в первенстве СССР среди КФК 
В 1981—1991 годах клуб выступал в чемпионате Эстонской ССР.

Описание сезонов с 1992 года

Выступления в еврокубках

Статистика выступлений в Балтийской Лиге

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата Эстонии (1): 2006
 Бронзовый призёр Чемпионата Эстонии (6): 1994/95, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 2000/01, 2018/19
 Финалист Кубка Эстонии (5): 1993/94, 2006/07, 2010/11, 2011/12, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2007, 2008
 Финалист Суперкубка Эстонии (3): 2001, 2012, 2020

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
ФК «Нарва Транс» в Instagram
ФК «Нарва Транс» в YouTube
Официальная страница ФК «Нарва Транс» в социальной сети Вконтакте
На сайте ЭФС
 «Нарва Транс» на сайте UEFA.com

Футбольные клубы Эстонии
Появились в 1979 году в СССР
Спорт в Нарве